Сент-Етьєнн-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сент-Етьєнн-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея